Saint-Martin-du-Tertre ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Martin-du-Tertre (Val-d’Oise)
 Saint-Martin-du-Tertre (Yonne)